Чемпіонат світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів сезону 2013 року — 65-ий сезон змагань з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP, що проводяться під егідою Міжнародної мотоциклетної федерації.

Етапи Гран-Прі 

Міжнародна мотоциклетна федерація 19 вересня 2012 року оголосила попередній календар змагань, який включав 19 етапів. 23 листопада 2012 року календар був оновлений після підтвердження, що повернення Гран-прі Аргентини буде відкладено до 2014 року. Гран-Прі Америк відбулося на трасі Трасі Америк в Остіні, США, замість Гран-Прі Португалії, яке відбувалось в Ештурілі з 2000 року. Всього Сполучені Штати провели три гонки, дві інші відбулися у Лагуна Сека (Гран-Прі США) та Індіанаполісі (Гран-Прі Індіанаполісу).

Примітки:
 — гонка відбувається вночі;
 — гонка проходить в суботу;
 — лише гонка у класі MotoGP.

Клас MotoGP

Учасники 
Попередній список учасників був оголошений Міжнародною мотоциклетною Федерацією 28 листопада 2012 року. Оновлений список учасників представлено 12 лютого 2013 року. 9 світових чемпіонів в 2013 році боролися за перемоги в Королівському класі, загалом на рахунку Валентіно Россі, Хорхе Лоренсо, Даніеля Педроси, Марка Маркеса, Альваро Баутісти, Андреа Довіціозо, Нікі Хейдена, Штефана Брадля та Хіросі Аоями 23 титули в гранпрійних категоріях від GP125 до MotoGP. Найрезультативнішим є Россі: у нього 9 титулів, 7 з яких він завоював, виступаючи в Королівському класі. Хорхе Лоренсо захищав титул чемпіона світу.

Результати

Результати гонок 
Система нарахування очок

Очки нараховуються першим п'ятнадцятьом гонщикам відповідно до зайнятого місця:

Результати гонок

Примітка:
Жирний – Поул-позишн
Курсив – Найшвидше коло
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу MotoGP.

Статистика гонщиків

Залік виробників 

Примітки
 1 Очки Марка Маркеса, нараховані за перемогу у гонці, були зняті в результаті рішення дирекції гонки після того, як він зіткнувся з партнером по команді Дані Педросою під час гонки. Наступним найкращим фінішером Honda був Альваро Баутіста, який зайняв четверте місце.

Залік команд

Клас Moto2

Учасники 
Попередній список учасників класі Moto2 був опублікований 28 листопада 2012 року. Остаточний варіант був оголошений 12 лютого 2013 року.

Зміну у складі гонщиків 
 Сандро Кортезі перейшов з класу Moto3 у новостворену команду Intact GP, підписавши дворічний контракт.
 Ренді Круменахер перейшов з команди GP Team Switzerland у Technomag-CIP.
 Луї Россі та Данні Кент виступатимуть за команду Tech 3 Racing у класі Moto2 в 2013 році, обоє перейшли з Moto3.

Підсумки 
Володар титулу чемпіона в класі Moto2 визначився на Гран-Прі Японії. Після аварії, в якій постраждав лідер серії Скот Реддінг, ініціативу перехопив його переслідувач Пол Еспаргаро. Пол Еспаргаро двічі штурмував верхню сходинку чемпіонату. У 2012 році йому не дозволив перемогти Марк Маркес. У 2013 році у Реддінга до падіння були всі шанси взяти золото, але фортуна повернулася обличчям до його суперника. Еспаргаро став чемпіоном, набравши 265 очок. Через пропуск однієї гонки і слабкий фініш у Японії Реддінг програв йому 40 очок.

Клас Moto3

Підсумки 
Доля титулу чемпіона у класі Moto3 вирішувалась на останньому етапі у Валенсії. Важка битва між трьома гонщиками, яких перед стартом розділяли всього 5 очок, завершилася для лідера чемпіонату Луї Салома (команда «Red Bull KTM Ajo») падінням, тоді як Алекс Рінс наприкінці заїзду був атакований німцем Йонасом Фольгером. Маверік Віньялес виграв гонку і став чемпіоном світу з перевагою у 12 очок над Рінсом. Салом після аварії зумів повернутися у гонку і фінішувати 14-м, заробивши пару очок. Це дозволило йому завершити сезон на 3-й позиції.

У заліку виробників перемогу достроково, за 6 етапів до фінішу, здобув KTM. Це друга поспіль та третя загалом (враховуючи результати у класі 125сс) перемога австрійців.

Загальні підсумки

Відвідуваність 
Найбільша кількість глядачів зібралась на Гран-Прі Чехії. Його відвідало 142 030 глядачів у день гонки, в неділю, та 222 710 загалом за три дні змагань.

Падіння 
У всіх трьох класах чемпіонату було, в цілому, 863 падінь, що на 42 випадки менше, ніж роком раніше, незважаючи на те, що кількість Гран-Прі залишилась незмінною. Хоча, якщо розглядати лише клас MotoGP, то кількість падінь зросла на 19 випадків, збільшившись з 186 до 205.

Середня кількість падінь на етапі у класі MotoGP становила 11,4, в класі Moto2 — 20,2, в Moto3 —18,5. Це вже четвертий рік поспіль, коли більшість аварій прийшла в середньому класі.

Найчастіше у «королівському» класі падав Марк Маркес —15 разів, тоді як чинний чемпіон світу Хорхе Лоренсо впав лише тричі, умудрившись двічі зламати ключицю (у Ассені та Заксенринзі); Дані Педроса падав шість разів. Чемпіон світу в класі Moto2 Пол Еспаргаро падав вісім разів, його основний суперник Скот Реддінг —4. У Moto3 чемпіон світу Маверік Віньялес падав 5 разів, його основні суперники Алекс Рінс та Луї Салом падали 2 та 6 разів відповідно.

Серед етапів найбільша кількість падінь мала місце на Гран-Прі Франції —68, що було пов'язано зі складними погодними умовами, які супроводжували гонку. Друге місце займає Гран-Прі Сан Марино —66 падінь, третє — Гран-Прі Німеччини —61. Найменша кількість падінь була зафіксована під час дебютного Гран-Прі сезону у Катарі —34.

Максимальна швидкість 
Максимальна швидкість у класі MotoGP була розвинута Альваро Баутістою під час вільної практики №3 шістнадцятого Гран-Прі сезону у Австралії і становила 344,8 км/год. Для порівняння, максимальна швидкість, досягнута болідами Формула-1 становить 341,1 км/год (Естебан Гутьєррес, Гран-прі Італії). «Найповільнішим» етапом була дев'ята гонка сезону у США — Валентіно Россі на розминці зміг розігнатись лише до 270,0 км/год.

У класі Moto2 найвища швидкість була розвинена теж на Гран-Прі Австралії німцем Сандро Кортезі — 296,8 км/год; найнижча — на тринадцятому етапі, Гран-Прі Сан Марино, француз Йоан Зарко розігнався лише до 247,9 км/год.

На тих же гонках були розвинені найвищі швидкості і у класі Moto3: найшвидше у Австралії їхав іспанець Алекс Маркес — 249,4 км/год; у Сан-Марино самим швидким був німець Філіп Оетль.

Цікаві факти 
Десять років тому, у 2004-му, чемпіони Маркес та Еспаргаро виступали разом в одній команді у чемпіонаті Каталонії в класі 125сс. Тоді чемпіоном став Еспаргаро, Маркес був другим.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  чемпіонату світу MotoGP 

2013
Спортивні події 2013